Лекарство () — американская драма 1995 года, режиссёр Питер Хортон
 Лекарство () — американская драма 2007 года, режиссёр Дэнни Кэннон
 Лекарство () — американская короткометражная комедия 2007 года, режиссёр Сидни Дьонзон
 Лекарство — российский короткометражный фильм 2013 года
 Лекарство () — американский фантастический боевик 2014 года, режиссёр Дэвид Гулд